Delano est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme 

Aux États-Unis :
 Delano (Californie), ville nommée d'après Columbus Delano ;
 Delano, une localité du Comté de Wright dans le Minnesota ;
 Delano (Pennsylvanie) ;
 Delano Township (Pennsylvanie) ;
 Delano Peak, une montagne dans l'Utah.

Prénom 
Delano est un prénom masculin notamment porté par :
 Delano Williams (1993-), un athlète des îles Turques-et-Caïques, spécialiste du sprint.
 Delano Thomas (1983-), un joueur américain de volley-ball.

Patronyme 

 Adore Delano (1989-), drag queen américaine ;
 La , descendants de Philippe de La Noye (Delano), originaire des Pays-Bas méridionaux qui immigra en Amérique dans la colonie de Plymouth en 1621. Parmi ses descendants célèbres :
 Columbus Delano (1809-1896), avocat et homme politique américain ;
 Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), président des États-Unis ;
 Jack Delano (1914-1997), photographe américain.

Voir aussi 
 Lannoy

Patronyme anglais
Toponymie américaine
Homonymie de prénom